Her Winning Way – cortometraggio del 1910 diretto da William F. Haddock
Her Winning Way – film del 1921 diretto da Joseph Henabery